O termo Chelsea pode significar:

Esporte 

Chelsea Football Club: clube de futebol da Inglaterra

Locais 

Chelsea: área da Região de Londres
Chelsea (Manhattan): bairro da cidade de Nova Iorque
Chelsea (Alabama): cidade americana do estado do Alabama
Chelsea (Iowa): cidade americana do estado de Iowa
Chelsea (Michigan): cidade americana do estado de Michigan
Chelsea (Dakota do Sul): cidade americana do estado da Dakota do Sul
Chelsea (Oklahoma): cidade america do estado da Oklahoma
Chelsea (Massachusetts): cidade americana do estado de Massachusetts
Kensington e Chelsea: distrito britânico de Londres
Chelsea Physic Garden: jardim botânico de Londres
Chelsea-Hackney line: linha de metrô de Londres

Pessoas 

Chelsea Charms: modelo americana
Chelsea Korka: cantora americana
Chelsea Noble: atriz americana
Chelsea Staub: atriz americana

Música 

Chelsea Girl: álbum da cantora Nico
Chelsea Grin: banda de Deathcore

Desambiguação